Anita Dark (Budapeste, 11 de abril de 1975) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Prêmios 
 1996: Festival international de l'érotisme de Bruxelles – Meilleure actrice (melhor atriz) 
 1997: Festival international de l'érotisme de Bruxelles – Meilleure actrice (melhor atriz)

Ligações externas 

 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste